Seznam polkov z zaporedno številko 127.

Seznam 
 Pehotni
 127. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 127. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 127. pehotni polk (ZDA)
 127. strelski polk (ZSSR)
 127. pehotni polk (Wehrmacht)
 127. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 127. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 127. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 127. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 127. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi